Invariant heeft meerdere betekenissen:
 Invariant (informatica), een expressie waarvan de waarde niet verandert gedurende de uitvoering van het programma
 Invariant (wiskunde), iets blijft ongewijzigd door een transformatie, bijvoorbeeld bij het nemen van een homotopiegroep functor op een categorie van een topologische ruimtes. In dat geval hebben homomeomorfe ruimten isomorfe fundamentele groepen. 
 Invariant (muziek) 
 Invariantie (natuurkunde), bijvoorbeeld een referentiekader dat niet verandert onder een transformatie.